Уэстборо,  (в США и Канаде) или  (в Великобритании и в Новой Англии), буквально «Западное укреплённое поселение»:

Великобритания 
 Уэстборо (Линкольншир)
 Уэстборо (Суррей)

Канада 
 Уэстборо (Оттава), район г. Оттава

США 
 Уэстборо (Миссури)
 Уэстборо (Висконсин)
 Уэстборо (Топика), район г. Топика, штат Канзас
 Уэстборо (Массачусетс)